Юйшань — китайский топоним:
 Юйшань (玉山) — гора на Тайване
 Юйшань (национальный парк) — национальный парк на Тайване
 Юйшань (Шанжао) (玉山) — уезд городского округа Шанжао провинции Цзянси
 Юйшань (Мааньшань) (雨山) — район городского подчинения городского округа Мааньшань провинции Аньхой